Ryerson est un patronyme. Il peut faire référence à :

Toponyme 

 , canton au Canada.

Patronyme 

  (1952), flutiste américaine ;
  (1913–2004), guitariste de jazz américain ;
  (1803–1882), enseignant et politicien de l'Ontario ;
  (1863–1939), survivant américain du naufrage du Titanic ;
  (1892–1965), dramaturge et scénariste américaine ;
  (1905–1995), trompettiste, compositeur, arrangeur et enseignant américain ;
  (1948), joueur américain de baseball ;
 George Ryerson (1855–1925), médecin, homme d'affaires et politicien de l'Ontario ;
  (1820–1890), marchand et politicien canadien ;
 Julian Ryerson (1997), footballeur norvégien ;
 Martin A. Ryerson (1856-1932), homme d'affaires américain, philanthrope ;
 , entraîneur américain et footballeur ;
  (1964), entraîneur américain et footballeur ;
 Robert Edwy Ryerson (1865–1958), politicien canadien ;
 Stanley Bréhaut Ryerson (1911–1998), historien, enseignant et militant politique canadien ;
 Tracy Ryerson (née en 1980), actrice américaine ;
  (1797–1872), politicien canadien et pasteur méthodiste

Fiction 
 Ned Ryerson, personnage dans Un jour sans fin ;
 Sandy Ryerson, personnage dans Glee ;
 Phil Ryerson, personnage de Jeff Garlin dans l'École paternelle ;
 Max Ryerson, personnage de Max Burkholder dans l'École paternelle (fils de Phil) ;
 Mike Ryerson, personnage de Geoffrey Lewis/Christopher Morris dans Les Vampires de Salem (1979)/Salem(2004) ;
 Ginny Ryerson, personnage d'Anna Kendrick dans Rocket Science ;
 Spike Ryerson, personnage de James Drury dans Firehouse.

Autres 
 , distributeur de métaux ;
 Université Ryerson, université publique à Toronto, au Canada ;
 , aile plus ancienne de la bibliothèque publique principale à Grand Rapids, aux États-Unis.

Note